Martin Bruno Schmid (* 1970 in Balingen) ist ein deutscher bildender Künstler. Nebst Kunst am Bau umfassen seine Werke Zeichnungen, Skulpturen und Installationen.

Biographie 
Schmid studierte zwischen 1995 und 2001 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Joseph Kosuth, Marianne Eigenheer und Daniele Buetti. Er lebt und arbeitet in Stuttgart.

Preise, Auszeichnungen und Stipendien 
 1999 Akademiepreis, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
 2001 Auslandsstipendium des Ministeriums für Kunst und Wissenschaft des Landes Baden-Württemberg, Arbeitsaufenthalt in Reykjavik, Island
 2003 Tokyo Preliminary Residency Programme, Tokyo Wondersite, Japan
 2003–2006 Atelierstipendium des Ministeriums für Kunst und Wissenschaft des Landes Baden-Württemberg
 2017/18 Cité Internationale des Arts, Paris, Artist in Residence Stipendium des Landes Baden-Württemberg
 2018 Humboldt Forum im Berliner Schloss, 1. Preis, Kunst am Bau-Wettbewerb
 2019 Publikationsförderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
 2020 Hugo-Häring-Auszeichnung für die Neugestaltung St. Fidelis, Stuttgart

Kunst im öffentlichen Raum / Kunst am Bau 
 2007 Universität Ulm
 2011 Hochschule Furtwangen University, Abt. VS-Schwenningen
 2013 Hochschule für Technik, HfT Stuttgart
 2014 Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, IHK Schopfheim
 2017 Hauptbahnhof Stuttgart
 2017 Universität Tübingen, GUZ Geo- und Umweltzentrum
 2018 St. Fidelis, Stuttgart
 2018 Humboldt Forum im Berliner Schloss, 1. Preis
 2019 Université de Strasbourg Campus Esplanade

Ausstellungen (Auswahl) 
 2011 "Voilá" - Aka Gastspiel", Staatsgalerie Stuttgart
 2015  „ALLE!“, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Künstlerbund Baden-Württemberg
 2018 „Wettbewerbsbeiträge“, Humboldt Forum Berlin, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
 2019 „Sammlung“, Kunsthalle Karlsruhe
 2020 „Wände/Walls“, Kunstmuseum Stuttgart

Monografien (Auswahl) 
 2005 „Abriss“
 2009 „Martin Bruno Schmid, Viennafair“
 2009 „ABRISS (ein Abriss)“
 2013 „Wall Tattoo“
 2014 „Tondo“
 2017 „Leisesprecher“ Prima Publikationen
 2017 „Facepeelings 1996–2016“
 2020 „Retour de Paris – ein Werkvortrag“, Kerber
 2021 „Im Bau / Under Construction“, Kerber

Publikationen (Auswahl) 

 „Kunst am/im Bau - Martin Bruno Schmids architektonisch-künstlerischen Interventionen“, in: AIT 12/2019
 „Bodenständiger Minimalismus“, Nicole Fritz, in: ARTMAPP Nov. 2018/Feb. 2019
 „Erodierende Intervention“, Susanne Ehrlinger, in: Deutsches Architektenblatt 7/2018
 „Wird das halten?“, Dagmar Ruhnau, in: Deutsche Bauzeitung, db 5/2018
 „Grenzen der Belastbarkeit mit Bohrschnitten hervorgehoben“, Susanne Ehrlinger, in: Allgemeine Bauzeitung 22/2018
 „Kräfte die ans Limit gehen“, Christine Keck, in: Stuttgarter Zeitung, 16. März 2017
 „TONDO“, Nils Ballhausen, in: Bauwelt 25.12, Juni 2012
 „Kunst am Bau – Kunst im Beton“, Deutsche Bauzeitschrift DBZ, 07/2012

Lehre 

 Universität Stuttgart, Institut für Darstellen und Gestalten

 Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

 Universität Greifswald, Caspar David Friedrich Institut CDFI

 Pädagogische Hochschule Freiburg

Weblinks 
 Website des Künstlers
 Kunstmuseum Stuttgart, Interview Martin Bruno Schmid/Dr. Anne Vieth, Kuratorin/Curator „Wände/Walls“
 ARD/SWR "Kunscht" - Labile Säulen und hohler Altar: der Stuttgarter Künstler Martin Bruno Schmid

Einzelnachweise 

Bildender Künstler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1970
Mann